Сырова́тко может означать:
 Сыроватко, Александр — российский археолог, специалист по эпохе викингов и «тёмных веков», член жюри ВРАЛ.
 Сыроватко, Виталий Григорьевич (род. 1940) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель; секретарь Брянского обкома КПСС, председатель Брянского облисполкома, Председатель комиссии по национально-государственному устройству Совета национальностей РСФСР, секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР, делегат XXIV и XXVIII съездов КПСС, народный депутат России.
 Сыроватко, Лада Викторовна (род. 1968) — российский поэт, переводчик, литературовед, педагог, автор научных статей по истории русской и зарубежной литературы, педагогики, искусствоведения, член Союза Российских писателей.
 Сыроватко, Фёдор Агеевич (1896—1977) — советский акушер-гинеколог, заслуженный деятель науки РСФСР.

См. также 
 Сыроватка (значения)